Riyadh peut désigner :
Riyadh, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite ;
Riyadh, un quartier de Nouakchott.

Homonymie de toponyme